CP855 — кириллическая кодовая страница для MS-DOS и подобных ей операционных систем. Включает все символы из набора ISO 8859-5.

Некогда широко использовалась в Сербии, Северной Македонии и Болгарии, но в России не прижилась.

Первая половина кодовой таблицы совпадает с ASCII.
Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Источники 
 MSDN — Code Page 855 MS-DOS Cyrillic

Компьютерные кодировки